Барбакан може да се отнася за:
 барбакан – фортификационно съоръжение за допълнителна защита на входа в крепост
 Барбакан – барбакан (в развалини) в Беч, Полша
 Барбакан – барбакан във Варшава, Полша
 Барбакан – барбакан в Краков, Полша
 Барбакан – барбакан в Печ, Унгария
 Барбакан на Жатецката порта – барбакан в Кадан (Устецки край), Чехия
 „Барбакан в Краков“ – картина с маслени бои (1903) на художника Ян Станиславски
 „Барбакан“ (La Barbacane) – списание (1963), издаващо се във Франция
 „Барбакан“ – списание (1969 – 2010), издавано във Варшава, Полша

Вижте също 
 Барбикан